Příjmení Friedl nebo Friedel, v ženské variantě Friedlová, nosí více osobností:

 Anna Friedlová-Kanczuská (* 1913) – česká architekta a urbanistka
 Antonín Friedl (1890–1975) – český historik umění
 Brad Friedel (* 1971) – americký profesionální fotbalista a brankář
 Frederic Friedel (* 1945) – německý lingvista a šachový publicista
 Charles Friedel (1832–1899) – francouzský chemik a mineralog
 Jiří Friedl (* 1976) – český historik
 Josef Friedl (1907–1945) – český odbojář
 Leoš Friedl (* 1977) – český tenista
 Milan Friedl (1931-2009) – herec, umělecký recitátor, dramaturg, pedagog a moderátor
 Theodor Friedl (1842-1900) – rakouský sochař

Podobné příjmení 
 Fried

Externí odkazy 
 

Židovská příjmení